Perathoner est un patronyme porté notamment par :
Christa Perathoner (1987-), biathlète italienne
Emanuel Perathoner (1986-), snowboardeur italien
Johann Perathoner (1986-), artiste français
Serge Perathoner (1953-), musicien français
Werner Perathoner (1967-), skieur alpin italien